Selon le site officiel du Secrétariat du Tourisme, en mars 2023 le Mexique comptait  répartis dans les  de la fédération

Références

Liens externes 

  Secrétariat du Tourisme — Pueblos Mágicos — Site officiel
  Carte de tous les « Pueblos Mágicos » du Mexique

Pueblos Mágicos
Tourisme au Mexique
Culture au Mexique
Culture mexicaine
Art au Mexique
Artisanat au Mexique